Il singolare dello Stadthalle Open 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vitas Gerulaitis ha battuto in finale Andrew Pattison 6–4, 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Tom Gorman (semifinali)
  Balázs Taróczy (semifinali)
  Andrew Pattison (finale)
  Bob Hewitt (secondo turno)

 Raymond Moore (quarti di finale) 
 Hans Kary (quarti di finale) 
 Frew McMillan (secondo turno) 
 Christian Kuhnke (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Stadthalle Open 1974